Dit is een lijst van planetoïden 35101-35200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35101) - || 1991 PL16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (35102) - || 1991 RT || 4 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (35103) - || 1991 RZ14|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (35104) - || 1991 RP17|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (35105) - || 1991 RP23|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (35106) - || 1991 TE11|| 11 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (35107) - || 1991 VH || 9 november 1991 || R. H. McNaught
|-
| (35108) - || 1991 VZ7|| 3 november 1991 || Spacewatch
|-
| (35109) - || 1991 XM || 4 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35110) - || 1992 BJ2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (35111) - || 1992 BH4|| 29 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (35112) - || 1992 BT5|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (35113) - || 1992 CR2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (35114) - || 1992 DC7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (35115) - || 1992 DN8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (35116) - || 1992 DV8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (35117) - || 1992 DN9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (35118) - || 1992 EV5|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (35119) - || 1992 EY6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (35120) - || 1992 EN7|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (35121) - || 1992 EP8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (35122) - || 1992 ET15|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (35123) - || 1992 EB17|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (35124) - || 1992 EU21|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (35125) - || 1992 ED22|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (35126) - || 1992 EM25|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (35127) - || 1992 EQ26|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (35128) - || 1992 EG27|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (35129) - || 1992 EZ29|| 3 maart 1992 || UESAC
|-
| (35130) - || 1992 LQ || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (35131) - || 1992 PE2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (35132) - || 1992 PY3|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (35133) - || 1992 QX || 29 augustus 1992 || E. F. Helin
|-
| (35134) - || 1992 RE || 4 september 1992 || R. H. McNaught
|-
| (35135) - || 1992 RO1|| 1 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (35136) - || 1992 RU1|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (35137) - || 1992 RT4|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (35138) - || 1992 RV5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (35139) - || 1992 RP7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (35140) - || 1992 RQ7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (35141) - || 1992 SH1|| 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35142) - || 1992 ST7|| 26 september 1992 || Spacewatch
|-
| (35143) - || 1992 UF1|| 19 oktober 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (35144) - || 1992 YE1|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (35145) - || 1993 AM || 13 januari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35146) - || 1993 FC9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (35147) - || 1993 FD9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (35148) - || 1993 FX15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (35149) - || 1993 FG33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (35150) - || 1993 FR41|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (35151) - || 1993 FQ50|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (35152) - || 1993 FG51|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (35153) - || 1993 FU52|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (35154) - || 1993 FF53|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (35155) - || 1993 FU58|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (35156) - || 1993 FH59|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (35157) - || 1993 FQ73|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (35158) - || 1993 FL82|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (35159) - || 1993 LH1|| 13 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (35160) - || 1993 NY || 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (35161) - || 1993 OW || 16 juli 1993 || E. F. Helin
|-
| (35162) - || 1993 OE2|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (35163) - || 1993 OD5|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (35164) - || 1993 PZ8|| 14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (35165) Québec || 1993 QF1|| 16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (35166) - || 1993 QD8|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (35167) - || 1993 RX13|| 14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (35168) - || 1993 RS14|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (35169) - || 1993 SP2|| 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35170) - || 1993 TM || 8 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35171) - || 1993 TF1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35172) - || 1993 TA3|| 11 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35173) - || 1993 TP9|| 12 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (35174) - || 1993 TV13|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (35175) - || 1993 TJ21|| 10 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (35176) - || 1993 TK21|| 10 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (35177) - || 1993 TP22|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (35178) - || 1993 TQ27|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (35179) - || 1993 TK28|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (35180) - || 1993 TC38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (35181) - || 1993 TO38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (35182) - || 1993 US1|| 20 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (35183) - || 1993 UY2|| 20 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (35184) - || 1993 UW3|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (35185) - || 1993 VS || 14 november 1993 || T. Kobayashi
|-
| (35186) - || 1993 VV1|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35187) - || 1993 VW1|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35188) - || 1993 VP3|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35189) - || 1994 AE || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (35190) - || 1994 AW || 4 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (35191) - || 1994 CE3|| 10 februari 1994 || Spacewatch
|-
| (35192) - || 1994 CG6|| 12 februari 1994 || Spacewatch
|-
| (35193) - || 1994 CG14|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (35194) - || 1994 ET3|| 10 maart 1994 || E. F. Helin
|-
| (35195) - || 1994 JD4|| 3 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (35196) - || 1994 JC8|| 11 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (35197) Longmire || 1994 LH || 7 juni 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (35198) - || 1994 PM1|| 9 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (35199) - || 1994 PE3|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35200) - || 1994 PX4|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten